Engelland („Land der Angeln“) steht für:

 England, als archaische Nebenform, auch im Niederländischen
 ein Wunderland in niederdeutschen Sagen, siehe Moort #Engelland

Engelland ist der Familienname folgender Personen:
 Deryk Engelland (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Hans Engelland (1903–1970), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Bomben auf Engelland
 Engeland
 Engelland-Lied